Авро́ра (до 1944 року — Татиш-Конрат, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.

Село внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Географія

Клімат

Примітки 

Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню